Redenção da Serra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Redenção da Serra (ort), São Paulo, 
 Redenção da Serra (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar